Цепли́це () — наименование населённых пунктов в Польше

 Цеплице — село в Мехувском повяте Малопольского воеводства;
 Цеплице — село в Пшеворском повяте Подкарпатского воеводства;
 Цеплице — село в Эльблонгском повяте Варминско-Мазурского воеводства.